Twelve Deadly Cyns...and Then Some puede Referirse a:

 (1994)
 Twelve Deadly Cyns...and Then Some o  Twelve Deadly Cyns, Álbum de grandes éxitos de Cyndi Lauper.
 Twelve Deadly Cyns...and Then Some, DVD de vídeos de Cyndi Lauper.
 Twelve Deadly Cyns World Tour, Gira musical de Cyndi Lauper con apoyo de su álbum Twelve Deadly Cyns...and Then Some.